Gambucci ist der Familienname folgender Personen:
 Andre Gambucci (1928–2016), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -schiedsrichter
 Gary Gambucci (* 1946), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Serge Gambucci (1923–2014), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer